Eugénie Grandet est un personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac.

 Eugénie Grandet, roman d'Honoré de Balzac publié en 1833 ;
 Eugénie Grandet, film de Victorin Jasset (1910) ;
 Eugénie Grandet (The Conquering Power), film américain de Rex Ingram, sorti en 1921 ;
 Eugénie Grandet (Eugenia Grandet), film italien de Mario Soldati, sorti en 1946 ;
 Eugénie Grandet (Evguenia Grande), film soviétique de Sergueï Alexeïev, sorti en 1960 ;
 Eugénie Grandet, téléfilm de Jean-Daniel Verhaeghe (1994) ; 
 Eugénie Grandet, film franco-belge de Marc Dugain sorti en 2021.

Homonymie